Wilsonia är ett släkte av vindeväxter. Wilsonia ingår i familjen vindeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vindeväxter
Wilsonia

ceb:Wilsonia